Олена Лиховцева і Віра Звонарьова були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не взяла участі.

Жанетта Гусарова і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Сє Шувей і Шіха Уберой з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 

2007